cymofan
 Mgławica Kocie Oko
 leukokoria
 efekt kociego oka
 Kocie oko – komiks z serii Kapitan Żbik